Augustineum heißen:
 Frintaneum, K.u.K. höheres Weltpriesterbildungsinstitut zum hl. Augustin, Wien
 Augustineum (Namibia), Schule in Namibia

Siehe auch: 
 Augusteum, Augustinum
 Carolinum-Augustineum (heute Augustinum Graz)